Il existe différentes familles Fornier :
 Famille Fornier de Clausonne ;
 Famille Fornier (Ariège)